Сезон 1950 року у класі «А» чемпіонату СРСР з футболу — 12-й в історії турнір у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу. Тривав з 16 квітня по 8 листопада 1950 року. Участь у змаганні узяли 19 команд, відразу 6 гірших із яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону стала команда ЦБЧА (Москва), для якої ця перемога у чемпіонаті стала 4-ю в історії.

Підсумкова таблиця

Медалісти 
Гравці перших трьох команд, які взяли участь щонайменше в половині матчів, отримали медалі чемпіонату.

 ЦБЧА (Москва): Володимир Никаноров, Віктор Чистохвалов, Анатолій Башашкін, Юрій Нирков, Олексій Водягін, Олександр Петров, Олександр Єрошин, В'ячеслав Соловйов, Володимир Дьомін, Олексій Гринін, Валентин Ніколаєв, Борис Коверзнєв, Віктор Чайчук.

 «Динамо» (Москва): Олексій Хомич, Олександр Петров, Володимир Зябликов, Петро Іванов, Леонід Соловйов, Олександр Соколов, Всеволод Блінков, Сергій Сальников, Костянтин Бєсков, Василь Трофімов, Володимир Ільїн, Сергій Соловйов, Іван Конов, Володимир Савдунін.

 «Динамо» (Тбілісі): Володимир Марганія, Ібрагім Сарджвеладзе, Ніязі Дзяпшина, Демурі Русадзе, Георгій Антадзе, Георгій Гарішвілі, Віктор Панюков, Автанділ Гогоберідзе, Гайоз Джеджелава, Микола Тодрія, Юрій Вардиміаді, Михайло Джоджуа, Борис Пайчадзе, Реваз Махарадзе.

Бомбардири 
 34 — Микита Симонян («Спартак» М)
 25 — Автанділ Гогоберідзе («Динамо» Тб)
 23 — Борис Чучелов («Динамо» Лд)
 22 — Костянтин Бєсков («Динамо» М), Анатолій Коротков («Зеніт»)
 21 — Борис Коверзнєв (ЦБЧА)
 19 — Володимир Дьомін (ЦБЧА)
 18 — В'ячеслав Соловйов (ЦБЧА)
 17 — Олександр Гулевський («Крила Рад»)
 16 — Віктор Шувалов (ВПС), Василь Трофімов («Динамо» М)

Ігри, голи

Матчі

Посилання 

 Календар ігор 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 

50
СРСР
1950 в СРСР